Ceriana kan syfta på:

 Ceriana, Imperia  – en kommun i Italien
 Ceriana (flugor) – ett släkte av tvåvingar